USS Valley Forge kan syfta på:

  – ett hangarfartyg av Essex-klass, i tjänst 1946, konverterad till ett amfibiskt attackfartyg (LPH-8) och utrangerades 1970 
  – ett robotkryssare av ''Ticonderoga-klass, i tjänst 1986 och utrangerad 2004